Кривлянка — гидроним

 Кривлянка — приток Снова (бассейн Днепра) в Брянской области (Россия)
 Кривлянка — река (бассейн Охотского моря) в Сахалинской области (Россия)
 Кривлянка (Кревлянка) — приток Березины (бассейн Немана) в Минской области (Белоруссия)

Примечания